

Musique

Chanson 

 Dangerous Curves est une chanson de King Crimson sortie sur l'album The Power to Believe en .

Album 

 Dangerous Curves est un album de Lita Ford sorti en 1991.

Série télévisée 

  est une série télévisée américaine créée en 1992.

Cinéma 

 Dangerous Curves est un film américain réalisé par William Campbell en 1924 ;
 Dangerous Curves est le titre original du film américain La Danseuse de corde réalisé par Lothar Mendes, sorti en 1929 ;
 Dangerous Curves est un film américain réalisé par David Lewis en 1988 ;
 Dangerous Curves est un film américain réalisé par Jeremiah Cullinane en 2000.

Autre 

 Dangerous Curves, autobiographie de Terri O'Connell publiée en 2008.